Danię na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 reprezentowało 5 zawodniczek, startujących w curlingu, które zdobyły brązowy medal na Mistrzostwach Europy w 2005.

Skład reprezentacji

Curling

Wyniki

Runda grupowa
Sesja 1.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 8.

Sesja 10.

Sesja 11.

Sesja 12.

Podsumowanie

Przypisy

Bibliografia 
 

Dania
2006
2006 w Danii